Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2001 (anglais : Hong Kong Sevens 2001) est la  étape la saison 2000-2001 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 30 et  au Hong Kong Stadium à Hong Kong, en Chine.
La victoire finale revient à l'équipe de Nouvelle-Zélande, battant en finale l'équipe des Fidji sur le score de 29 à 5.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules 
Classements

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Plate

Bowl

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleurs marqueurs du tournoi :  Jared Going /  Karl Tenana (8 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Gareth Bowen  (52 points)

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Hong Kong de rugby à sept

Lien externe 

2001
2001 à Hong Kong
Hong Kong
Sport en mars 2001
Sport en Chine en 2001